Свято-Воскресенский моснастырь:
 Свято-Воскресенский монастырь — мужской православный моснастырь в Тольятти.
 Свято-Воскресенский монастырь — мужской православный моснастырь в деревне Иструть Сатканского района Челябинской области.

См. также 
 Воскресенский монастырь